André Gallice – calciatore francese, difensore
 Jean Gallice – ex calciatore francese, centrocampista
 René Gallice – calciatore francese, centrocampista
 Octave Gallice – cavaliere francese